19-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин прошёл 16–17 мая 1992 года в Нанте (Франция). В нём приняли участие 74 гимнастки из 30 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1992
Спорт во Франции в 1992 году
Спорт в Нанте
Чемпионаты Европы во Франции
Май 1992 года
спортивная гимнастика
Международные соревнования по гимнастике во Франции